Roman Borvanov (n. 31 martie 1982 în Chișinău) este un jucător profesionist de tenis din Republica Moldova.

Palmares

Simplu (9)

Dublu (5)

Legături externe
ATP Profile
ITF Profile 
Interview with him on itftennis.com

Moldoveni în viață
Jucători de tenis moldoveni
Oameni din Chișinău